Dorn (něm. trn) může znamenat:

příjmení
 Adam Dorn, také Mocean Worker, je americký hudebník a hudební producent
 Attila Dorn (* 1970), rumunský zpěvák a operní pěvec
 Friedrich Ernst Dorn (1848–1916), německý fyzik
 Heinrich Dorn (1804–1892), německý hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog
 Ludwik Dorn (1954–2022), polský politik, sociolog a publicista
 Michael Dorn (* 1952), americký herec
 Wulf Dorn (* 1969), německý spisovatel kriminálních románů a thrillerů

jiný význam
 Dorn Brno, kancelářská budova
 Dorn (hra)
 Kanton Dornes ve Francii

Externí odkazy